Ludwig Egler ist der Name folgender Personen:

* Ludwig Egler (Schriftsteller) (1828–1898), deutscher Schriftsteller und Mundartdichter
 Ludwig Egler (Komponist) (1894–1965), deutscher Komponist und badischer Mundartdichter